MG (automerk), autodealer/automerk.
myasthenia gravis, zeldzame neurologische auto-immuunziekte die spieren ernstig verzwakt.
middengolf, radiofrequentieband.
machinegeweer, vuurwapen dat automatisch herlaadt en opnieuw vuurt, groter dan een pistool.
MG 34, Duits machinegeweer gebruikt voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
MG37, Duits machinegeweer.
MG42, Duits machinegeweer gebruikt voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Militair Gezag (1944-1946), tijdelijk bestuur van de in 1944 en 1945 bevrijde delen van Nederland

Mg kan verwijzen naar:
Magnesium, een scheikundig element
Megagram, een maateenheid van een ton of duizend kilogram,
mg kan verwijzen naar:
milligram (mg), een maateenheid